Erkkilä est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Eeli Erkkilä (1909-1963), homme politique finlandais
 (né en 1941), chef de chorale finlandais
Henri Joki-Erkkilä (né en 1986), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1990), joueur finlandais de hockey sur glace

Voir aussi
Pont d'Erkkilä, pont de Tampere, Finlande

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois